

Anno 
 1968 – (MCMLXVIII in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo 
 1968 a.C.

Matematica 
 1968 – numero naturale.

Astronomia 
 1968 Mehltretter – asteroide della fascia principale del sistema solare

Pagine correlate 
 Sessantotto (disambigua)